FIBA Eurokup Challenge je četvrto po snazi europsko klupsko natjecanje za košarkaške klubove. Nastalo je 2002. nakon prekida Kupa Radivoja Koraća i Kupa Raymonda Saporte.U njemu sudjeluju klubovi iz uglavnom slabijih liga. Između sezona 2002/03. i 2003/05. se održavao na regionalnoj osnovi u četiri divizije.
Sezona 2006/07. je bila posljednja, a kup se pripojio Eurokupu.

Pobjednici i finalisti

Uspješnost po klubovima

Uspješnost po državama

Vidi još 
FIBA Eurokup
Euroliga
Kup ULEB

Europska klupska košarkaška natjecanja